Odbojkaški klub "Veli Vrh" (OK "Veli Vrh" Pula; OK "Veli Vrh", "Veli Vrh") je ženski odbojkaški klub iz Pule, Istarska županija, Republika Hrvatska.   
U sezoni 2021./22. "Veli Vrh" se natječe u "Superligi", najvišoj ligi hrvaskog odbojkaškog prvenstva za žene.

O klubu 
OK "Veli Vrh" je osnovan 1987. godine te djeluje u iatoimenom pulskom naselju. Od osamostaljenja Hrvatske klub se uglavnom natjecao u drugom ili trežem stupnju lige. U sezonama 1994./95. i 1995.//96. odbojkašice "Velog Vrha" su bile prvoligašice, te su ponovno igraju u najvišem stupnju lige od sezone 2021./22.kao  članice "Superlige".

Uspjesi  
 1. B HOL 
 prvak: 2016./17. (Zapad), 2017./18. (Zapad), 2018./19. (Zapad)   
 drugoplasirani: 2015./16. (Zapad) 

 2. HOL 
 prvak: 1996./97. (Skupina B)
 drugoplasirani: 1993./94., 2012./13. (Zapad)

Pregled plasmana po sezonama

Poznate igračice

Poznati treneri

Povezani članci

Vanjske poveznice 
 OK VELI VRH, facebook stranica 
 natjecanja.hos-cvf.hr, OK VELI VRH 
 z.superliga.hr, OK VELI VRH 
  sofascore.com, OK Veli Vrh 
 osiz-pula.hr, ODBOJKAŠKI KLUB VELI VRH PULA  
 istra-sport.hr, Odbojka 
 sportilus.com, ODBOJKAŠKI KLUB VELI VRH PULA  
  los-deportes.info, Vóleibol - OK Veli Vrh Pula (Femenina)

Izvori 
 
 pula.hr, Odbojkaški klub Veli Vrh proslavio 30. rođendan, objavljeno 21. prosinca 2018., pristupljeno 29. siječnja 2022. 
 regionalexpress.hr, Održana proslava 30 godina odbojkaškog kluba Veli Vrh, objavljeno 21. prosinca 2018., pristupljeno 29. siječnja 2022. 
 pulskasvakodnevnica.com, Obilježena 30. godišnjica OŠ Veli Vrh, objavljeno 21. prosinca 2018., pristupljeno 29. siječnja 2022. 
 glasistre.hr, SUPERLIGA SE VRATILA U PULU Odbojkašice Velog Vrha slavile u majstorici!, objavljeno 9. svibnja 2021., proistupljeno 29. siječnja 2022. 
 poslovna.hr, ODBOJKAŠKI KLUB VELI VRH PULA 
 bisnode.hr, ODBOJKAŠKI KLUB "VELI VRH" PULA 
 fininfo.hr, OK "VELI VRH" PULA  
 

Hrvatski ženski odbojkaški klubovi
Šport u Puli 
Športski klubovi u Istarskoj županiji